Deliverance kan henvise til:

 Deliverance (musikgruppe), en svensk dødsmetalgruppe
 Deliverance (film fra 1919), en amerikansk stumfilm
 Deliverance, en amerikansk trillerfilm fra 1972, udsendt på dansk under titlen Udflugt med døden Deliverance (Opeth-album), et album fra 2002 af den svenske musikgruppe Opeth